Лидия Палладиевна Сергиевская () — советский , доктор биологических наук, профессор.

Биография 
Родилась в семье священника. Окончила Томское епархиальное училище.

В 1920 году окончила естественное отделение физико-математического факультета Сибирских Высших женских курсов. С 1921 года работала в Томском государственном университете (ТГУ), младший хранитель гербария. С 1931 года — старший хранитель Гербария Томского университета. Кандидат биологических наук (1938), доцент кафедры систематики растений ТГУ (1942). Доктор биологических наук (1954), с 1954 года — на кафедре ботаники, доцент, с 1956 года — профессор.

Ученица П. Н. Крылова. Участвовала в сборе материалов для составления 6-томного труда «Флора Западной Сибири». Исследовала сибирские растения, например, живокость высокую. Описала несколько десятков новых видов растений, среди которых .

В годы Великой Отечественной войны ориентировала работу Гербария на заготовку лекарственного сырья, трижды выезжала в специальные командировки в Забайкалье.

Подготовила трёх кандидатов наук.

Награждена орденом Ленина, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Портрет Л. П. Сергиевской представлен в галерее портретов Почётных профессоров ТГУ

Похоронена в .

Виды растений, названные в честь Л. П. Сергиевской 
Именем Лидии Палладиевны названы некоторые виды растений:
 
 
  [= ]
 
 
  [= ]

Примечания

Литература 
 
 
 Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города / Под ред. д-ра ист. наук Н. М. Дмитриенко. Томск: Изд-во НТЛ, 2004. 440 с.: ил. ISBN 5-89503-211-7.

Ссылки 
 Сергиевская Л. П. в Энциклопедии Забайкалья
 Портретная галерея ТГУ. Сергиевская Л. П.
 Гербарий им. П. Н. Крылова. Сергиевская Л. П.
 Государственный архив Томской области. Сергиевская Л. П.

Выпускники вузов Томска
Преподаватели Томского государственного университета